Cet article est un complément de l'article Full Metal Panic!. Il présente la liste des light novels Full Metal Panic!.

Full Metal Panic!

Histoires longues 

|}

Histoires courtes 

|}

Histoires parallèles 

|}

Full Metal Panic! Another

Histoires longues 

|}

Histoires courtes 

|}

Références 

 Light novels Full Metal Panic!

 Light novels Full Metal Panic! Another

Full Metal Panic!